Проклятие Малдуна () — предполагаемое спортивное проклятие, которое якобы преследовало хоккейную команду НХЛ «Чикаго Блэкхокс» и, согласно поверию, не позволяло ей занимать первое место в регулярном чемпионате НХЛ. Считается, что проклятие «действовало» с 1938 по 1967 годы. Единственным источником упоминания проклятия считается пресса, журналисты которой и выдумали всю историю.

Предыстория 
Первый сезон клуба в НХЛ 1926/1927 был относительно успешным: в гонке бомбардиров рядом расположились игроки трио нападения «ястребов» — ,  и . Команда же проиграла первый раунд Кубка Стэнли «Бостон Брюинз», после чего владелец клуба  уволил главного тренера . Журналист Джим Коулмен из газеты Globe and Mail (Торонто) в 1943 году написал, что увольнение Малдуна обернулось грандиозным скандалом: Маклафлин считал, что «Блэкхоукс» спокойно финишируют первыми в Американском дивизионе НХЛ, а Малдун возражал. В итоге Маклафлин уволил его, хотя Малдун пригрозил в ответ:

Увольте меня, шеф, и вы никогда не займёте первое место. Я наложу проклятие на эту команду, которое будет действовать до конца времён.

Действие 
В то время занять первое место в регулярном чемпионате считалось не менее ценным, чем выиграть Кубок Стэнли. Блэкхоукс выиграли Кубок Стэнли в 1934, 1938 и 1961 годах, победив соответственно «Детройт Ред Уингз», «Торонто Мэйпл Лифс» и снова «Детройт Ред Уингз», но при этом ни разу не занимали первое место в регулярном первенстве. Считалось, что проклятие вступило в силу в 1938 году. В 1967 году, когда заканчивалась эпоха «Оригинальной шестёрки», «ястребы» неожиданно заняли первое место в регулярном первенстве НХЛ — тогда минуло 23 года с момента смерти Маклафлина. Однако в полуфинале Кубка Стэнли они проиграли «Мэйпл Лифс».

После этого журналист Джим Коулмен сознался, что всю историю с проклятием он выдумал, просто потому что у него был творческий кризис и он не мог успеть уложиться в сроки с написанием адекватной статьи. Тем не менее, с момента первой победы в регулярном чемпионате НХЛ 1967 года «Чикаго Блэкхоукс» финишировали ещё 13 раз на первом месте регулярного первенства: 1967, 1970, 1971, 1972, 1973, 1976, 1978, 1979, 1980, 1983, 1986, 1990, 1991, 1993, 2010 и 2013. Команда вышла восемь раз в финал Кубка Стэнли: 1962, 1965, 1971, 1973, 1992, 2010, 2013 и 2015. Однако долгожданную с 1961 года победу в Кубке Стэнли они смогли одержать только в 2010 году, победив клуб «Филадельфия Флайерз» — по времени продолжительности без побед в Кубке Стэнли «ястребы» занимают второе место среди клубов НХЛ (первое место — у «Нью-Йорк Рейнджерс», которые не побеждали с 1940 по 1994 годы). Ещё две победы «ястребы» одержали в 2013 и 2015 годах. Более того, в плей-офф Кубка Стэнли 2009 года они продвинулись впервые дальше первого раунда с 1995 года (дошёл до финала и уступил «Детройту», а в финале 2010 года оказались впервые с 1992 года, когда проиграли «Питтсбург Пингвинз».

Примечания

Ссылки 
 The McLaughlin Years 
 Holzman, Morey. "Blackhawks: Cursed, or Concoction?" The New York Times, Sunday, May 30, 2010. 

Чикаго Блэкхокс
Малдун
Мистификации